Eselshöhe ist der Name von:

 Eselshöhe (Schweinfurt), Stadtteil der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Bayern
 Eselshöhe (Spessart), Höhenzug im Spessart, Bayern
 Eselshöhe, Berg bei Massenbach im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eselsberg, Eselberg